Богушовице-над-Огржи (, ) — город в северо-западной части Чехии, в центре района Литомержице Устецкого края, расположен в долине реки Огрже, примерно в 5 км южнее г. Литомержице.

История 
Первое письменное упоминание о Богушовице (Busoici) встречается в документе 1057 года.

Население 

Численность населения — 2562 человека. (2013 год). Национальный состав: преимущественно чехи.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Богушовице-над-Огржи

Города Устецкого края